Il doppio del Milan Indoor 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Julien Boutter e Fabrice Santoro erano i detentori del titoli, ma Santoro non ha partecipato.
Boutter ha partecipato facendo coppia con Maks Mirny, ma Karsten Braasch e Andrej Ol'chovskij li hanno battuto in finale 3–6, 7–6 (7–5), 12–10.

Teste di serie

  Paul Haarhuis /  Sjeng Schalken (quarti)
  David Adams /  David Macpherson (primo turno)

  Leoš Friedl /  Radek Štěpánek (secondo turno)
  Marius Barnard /  Cyril Suk (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Milan Indoor 2002
ATP Tour 2002